Großer Teich ist die Bezeichnung mehrerer Gewässer. Am bekanntesten ist die Verwendung als Synonym für den Atlantischen Ozean.

Weiterhin sind vorhanden:
 Großer Teich (Altenburg) in Altenburg
 Großer Teich (Bernsdorf) in der Oberlausitz, zwischen den Bernsdorfer Ortsteilen Großgrabe und Straßgräbchen
 Großer Teich Freiberg bei Freiberg
 Großer Teich (Großhennersdorf) in Großhennersdorf

 Großer Teich Hohen Wangelin bei Hohen Wangelin
 Großer Badeteich in Ilmenau, siehe Ilmenauer Teichgebiet
 Großer Teich (München) im Münchner Botanischen Garten
 Großer Teich (Selmsdorf) in Selmsdorf
 Großer Teich (Soest) im Zentrum von Soest
 Großer Teich Torgau bei Torgau
 Stausee Otvice

Siehe auch:
 Großer See
 Großer Weiher
 Großteich